Blechmühle ist der Ortsname von

 Blechmühle (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Blechmühle (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern